Grannec est un patronyme porté notamment par : 

 Bruce Grannec (né en 1986), joueur professionnel français de jeux vidéo de football ;
 Yannick Grannec, romancière française.